Edmund Parker kan syfta på bland andra:

 Edmund Parker, 2:e earl av Morley (1810–1864), brittisk peer
 Edmund Parker, 4:e earl av Morley (1877–1905), brittisk peer